Калера-де-Леон ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тентудия. Занимает площадь 68 км². Население — 1053 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 126 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бадахоса
Муниципалитеты Бадахоса